Geney peut être :
 Geney, une commune française située dans le département du Doubs
 Frank Geney (1979-2013), un acteur français

Voir aussi 

 Giorgio Des Geneys (1761-1839), un amiral italien
 Fix-Saint-Geneys, une commune française située dans le département de la Haute-Loire
 Saint-Geneys-près-Saint-Paulien, une commune française située également en Haute-Loire
 Larus genei, un oiseau